Éclair – pasticcino
Éclair – personaggio di Kiddy Grade 
Société Française des Films Éclair – società di produzione cinematografica francese